Spojení písmen G a Y může mít různé významy:

GY
 GY – kód ISO 3166-2 pro Guyanu

Gy 
 Gy (Haute-Saône) – obec ve Francii
 Gray – jednotka SI

.gy 
 .gy – internetová doména nejvyššího řádu pro Guyanu